Vacher ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Vacher (1883–1969), französischer Akkordeonist
 Joseph Vacher (1869–1898), alias der französische Ripper, französischer Psychopath und Serienmörder